Мартина може бити:

 Мартина (име), женско име

Насеља

Хрватска 

 Мартина (Мошћеничка Драга), насеље у општини Мошћеничка Драга

Швајцарска 

 Мартина (Граубинден), насеље у кантону Граубинден

Италија 

 Мартина (Бергамо)
 Мартина (Кампобасо)
 Мартина (Кјети)
 Мартина (Пјаченца)
 Мартина (Савона)

Види још 

 Мартин, вишезначна одредница